Dies ist eine Liste der Ministerpräsidenten von Bhutan.

Siehe auch 
 Liste der Herrscher von Bhutan

Weblinks 
 Liste der bhutanischen Staatsoberhäupter und Ministerpräsidenten Rulers (englisch)

Bhutan
!Liste